Procession – gruppo musicale italiano
Procession – album del gruppo Weather Report
Procession – singolo del gruppo New Order